Ли Кронин (): Кронин, Ли — ирландский сценарист и режиссёр
  (род. 1973) — британский химик.
 Кронин, Ли (наст. имя — Джин Л. Кун; 1924—1973) — американский сценарист, писатель и телепродюсер.